Hilton peut désigner :

Hôtellerie 
 La chaîne d'hôtels  Hilton Hotels & Resorts

Patronyme 

 Arthur Hilton (1897-1979), monteur, réalisateur et producteur anglais ;
 W. Barron Hilton (1927-2019), deuxième fils et successeur de Conrad Hilton, fondateur des hôtels Hilton ;
 Betty Hilton (1920-2017), joueuse de tennis britannique ;
 Conrad Hilton (1887-1979), fondateur de la chaîne hôtelière Hilton Hotels & Resorts ;
 Daisy et Violet Hilton (1908-1969), sœurs siamoises, actrices américaines ;
 Dave Hilton, Jr. (1963-), champion du super poids moyen de la WBC et agresseur sexuel emprisonné ;
 Dave Hilton, Sr. (1940-), champion canadien, poids moyen ;
 Elliot Hilton (1989-), patineur artistique britannique ;
 Harold Hilton (1869-1942), golfeur anglais ;
 James Hilton (1950-), karatéka français ;
 James Hilton (1900-1954), romancier anglais ;
 Janet Hilton (1945-), clarinettiste britannique ;
Jennifer Hilton (1936-), femme politique britannique ;
 John Hilton (1947-), joueur de tennis de table britannique, champion d'Europe en 1980 ;
 Kathy Hilton (1959-), actrice américaine, épouse de Richard Hilton, mère de Nicky et Paris Hilton ;
 Matthew Hilton (1965-), boxeur québécois ;
 Nicky Hilton (1983-), mannequin et actrice américaine ;
 Paris Hilton (1981-), mannequin et actrice américaine ;
 Peter Hilton (1923-2010), mathématicien britannique ;
 Richard Hilton (1955- ), petit-fils de Conrad Hilton, propriétaire de la chaîne d'hôtels Hilton ;
 Roger Hilton (1911-1975), peintre britannique ;
 T. Y. Hilton (1989-), joueur américain de football américain ;
 Vitorino Hilton (1977-), footballeur brésilien ;
 Walter Hilton (1340-1396), religieux catholique anglais.

Divers 
 La famille Hilton, famille canadienne comprenant plusieurs champions de boxe (Dave Hilton, Sr., Dave Hilton, Jr., Matthew Hilton)

Toponymes

Canada 
 Hilton (Ontario), canton canadien
 Hilton Beach, village de l'Ontario

États-Unis 
 Hilton, ville dans l’État de New York ;
 Île de Hilton-Head.

Royaume-Uni 
 Hilton, un village du Cambridgeshire ;
 Hilton, village anglais situé dans le Derbyshire ;
 Hilton, un village du comté de Durham.

Autres 
 Hilton Flight (1993-2009), cheval du stud-book de l'Irish Sport Horse, monté en saut d'obstacles.

Patronyme anglais